Плосское — название населённых пунктов:

Россия 
 Плосское — посёлок в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Плосское — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.